Pleine-Selve (Aisne)
 Pleine-Selve (Gironde)
ook:
Pleine-Sève,  Seine-Maritime